Judgment Night bezeichnet:

 einen Spielfilm aus dem Jahre 1993, siehe Judgment Night – Zum Töten verurteilt
 den Soundtrack zu diesem Film, siehe Judgment Night (Soundtrack)